Swerdlow ist der Familienname folgender Personen:

 Jakow Michailowitsch Swerdlow (1885–1919), russischer Revolutionär, Bolschewik und Staatsoberhaupt Sowjetrusslands
 Jewgeni Dawidowitsch Swerdlow (* 1938), russischer Biochemiker
 Juri Wladimirowitsch Swerdlow (* 1972), russischer Politiker 
 Noel Swerdlow (1941–2021), US-amerikanischer Astronomiehistoriker
 Tommy Swerdlow (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor